Der Venedig-Marathon (offizieller Name Venice Marathon) findet seit 1986 in Venedig statt, seit 1987 im Oktober. Er gehört zu den drei größten Marathons in Italien, mit bis zu 8.000 Teilnehmern.

Strecke 

Die Strecke ist ein Punkt-zu-Punkt-Kurs, der von der Villa Pisani in Stra ins Zentrum Venedigs führt. Zunächst geht es an der Riviera del Brenta entlang durch die Orte Fiesso d’Artico, Dolo und Mira zur Villa Foscari, dann über die auf dem Festland liegenden venezianischen Stadtteile Marghera und Mestre in den Parco San Giuliano und über den Ponte della Libertà auf die Hauptinsel Venedigs. Das letzte Stück der Strecke führt am Canale della Giudecca entlang, überquert an der Punta della Dogana den Canal Grande auf einer Pontonbrücke, die eigens für diesen Lauf errichtet wird, passiert den Markusplatz und den Dogenpalast und endet an der Riva Sette Martiri.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:08:10, Solomon Mutai (UGA), 2022
 Frauen: 2:23:37, Helena Loshanyang Kirop (KEN), 2011

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Venedig-Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 Venedig-Marathon 2010 auf LaufReport.de
 Laufberichte und Meldungen vom Venedig-Marathon auf marathon4you.de
 Laufbericht vom Venedig-Marathon 2006 auf marathon.pitsch-aktiv.de
 Laufbericht vom Venedig-Marathon 2006 auf der Website des Laufsportverein Basel (PDF; 219 kB)

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Italien
Sportveranstaltung in Venedig
Gegründet 1986